Сезон НБА 1952/1953 — стал 7-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Миннеаполис Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в пяти играх команду «Нью-Йорк Никс».

На драфте НБА 1952 года под первым номером клубом «Милуоки Хокс» был выбран центровой Марк Уоркмен из Университета Западной Виргинии. Под 9-м номером на том драфте был выбран Клайд Лавлетт, а под 12-м — Дон Мейнек. На территориальном драфте был выбран Билл Млкви.

После этого сезона был ликвидирован клуб «Индианаполис Олимпианс». В этом году последний раз в плей-офф выходили по четыре команды из каждого дивизиона, в следующем сезоне, в результате уменьшения количества участников турнира, из каждого дивизиона в плей-офф выходили только по три клуба. С этого сезона стали присуждать титул лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НБА.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 
Полуфиналы Восточного Дивизиона

Нью-Йорк Никс — Балтимор Буллетс 2-0 (80:62, 90:81).

Сиракьюс Нэшнлз — Бостон Селтикс 0-2 (81:87, 111:105 4ОТ).

Финал Восточного Дивизиона

Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс 3-1 (95:91, 70:86, 101:82, 82:75).

Полуфиналы Западного Дивизиона

Миннеаполис Лейкерс — Индианаполис Олимпианс 2-0 (85:69, 81:79).

Рочестер Роялз — Форт-Уэйн Пистонс 1-2 (77:84, 83:71, 65:67).

Финал Западного Дивизиона

Миннеаполис Лейкерс — Форт-Уэйн Пистонс 3-2 (83:73, 82:75, 95:98, 82:85, 74:58).

Финал НБА

Миннеаполис Лейкерс — Нью-Йорк Никс 4-1 (88:96, 73:71, 90:75, 71:69, 91:84).

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Новичок года НБА: Дон Мейнек, Форт-Уэйн Пистонс

 Первая сборная всех звёзд:
 Джордж Майкен (Миннеаполис Лейкерс)
 Боб Коузи (Бостон Селтикс)
 Нил Джонстон (Филадельфия Уорриорз)
 Эд Маколи (Бостон Селтикс)
 Дольф Шейес (Сиракьюс Нэшнлз)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Билл Шерман (Бостон Селтикс)
 Верн Миккелсен (Миннеаполис Лейкерс)
 Бобби Уонзер (Рочестер Роялз)
 Боб Дэвис (Рочестер Роялз)
 Энди Филлип (Филадельфия Уорриорз)

Ссылки 
 1952-53 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1952/1953